Ente steht für:
 ein Tier aus der Familie der Entenvögel
 hier speziell Stockente, Eigentliche Enten, Anatinae
 Entenfleisch zum Verzehr, siehe Geflügel#Enten
 Badeente, ein Spielzeug, siehe Quietscheentchen
 Ente (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Zeitungsente, eine Falschmeldung in der Zeitung
 Gewichtsente, ein Gewichtsstück in Entengestalt
 Urinflasche

Fahrzeugmodelle:
 Borgward Ente, deutsches Militärfahrzeug
 Citroën 2CV, französischer Pkw
 Lippisch-Ente, deutsches Segelflugzeug
 Focke-Wulf F 19 Ente, deutsches Versuchsflugzeug

Geografische Objekte:
 Ente (Fluss), ein Fluss in der Toskana
 Ente (Lindlar), eine Ortschaft in der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ente (Wipperfürth), eine Ortschaft der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Ente ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Ente (* 1988), niederländische Judoka

Ente ist der Spitzname folgender Personen:
 Willi Lippens (* 1945), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: